Great Mongeham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Little Mongeham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent